Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova Under-19 este a treia reprezentativă de fotbal a Republicii Moldova la nivel internațional. În echipă sunt selecționați jucători cu vârste cuprinse între 17 și 19 ani.

Rezultate la Campionatul European U-19

Lotul actual 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

Vezi și 

 Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova
 Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova Under-21
 Echipa națională de fotbal a României Under-19
 Echipa națională de fotbal feminin a Republicii Moldova

Legături externe 

 Echipa națională Under-19 a Republicii Moldova pe Site-ul Federației 

Fotbal în Republica Moldova